Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1992 je bilo dvanajsto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 22. marca 1992 na Letalnici Čertak v Harrachovu, Češka. Zlato medaljo je osvojil Noriaki Kasai, srebrno Andreas Goldberger, bronasto pa Roberto Cecon.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1992
1992 v športu
Športne prireditve na Češkoslovaškem
Harrachov